Tlalnepantla (Mexico), een stad in de Mexicaanse staat Mexico
Tlalnepantla (Morelos), een stadje in de Mexicaanse staat Morelos
Tlalnepantla de Baz (gemeente), een gemeente in de Mexicaanse deelstaat Mexico